(1898-1947), physicien suisse.
Fritz Fischer (1908-1999), historien allemand.
Fritz Fischer (1912-2003), médecin allemand nazi.
Fritz Fischer (1956-), biathlète allemand.
 .(1911–1968), dessinateur allemand.
 (1925–1986), peintre autrichien.
 (1903–1963), peintre, écrivain et antiquaire autrichien.

Voir aussi